André Turcat (1921-2016), pilote d'essai français
 Léon Turcat (1874-1965), industriel français, fondateur du constructeur automobile Turcat-Méry, oncle d'André
Jean-Noël Turcat (1935-2005), Amiral français.